Тата́рская — женская форма фамилии Татарский.

Название ряда населённых пунктов в России:

 Татарская — деревня в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Татарская — деревня в Абатском районе Тюменской области.
 Татарская — узловая железнодорожная станция на Транссибе в городе Татарске Новосибирской области.

См. также 
 
 Татарское
 Татарская улица